Chase Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chase Lake (Idaho)
 Chase Lake (Maine)
 Chase Lake (Kent County, Michigan)
 Chase Lake (Livingston County, Michigan)
 Chase Lake (Oakland County, Michigan)
 Chase Lake (Oceana County, Michigan)
 Chase Lake (Van Buren County, Michigan)
 Chase Lake (Cook County, Minnesota)
 Chase Lake (Itasca County, Minnesota)
 Chase Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Chase Lake (Fulton County, New York)
 Chase Lake (Lewis County, New York)
 Chase Lake (North Dakota)
 Chase Lake (Island County, Washington)
 Chase Lake (Snohomish County, Washington)
 Chase Lake (Wisconsin)